Sperl lub Šperl
 Milan Šperl
 Sonja Sperl